Cavallaro ima više značenja:
 Cavallaro, Palermo
 Cavallaro, Sondrio